Новоалексеевка () — село,
Вольненский сельский совет,
Синельниковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224881103. Население по переписи 2001 года составляло 96 человек.

Географическое положение 
Село Новоалексеевка находится рядом с истоком реки Татарка,
на расстоянии в 3 км от села Вольное и в 5-и км от города Синельниково.
Рядом проходят автомобильные дороги ,  и
железная дорога, станция Платформа 1025 км в 1,5 км.

Примечания